Joe Keenan ist der Name folgender Personen:

* Joe Keenan (Schriftsteller) (* 1958), US-amerikanischer Schriftsteller
 Joe Keenan (Schauspieler), US-amerikanischer Schauspieler 
 Joe Keenan (Fußballspieler) (Joseph John Keenan; * 1982), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Joseph Keenan